Juana Alfonso de Castilla (1342-después de 1376) fue la única fémina de los diez vástagos del rey de Castilla Alfonso XI y de su amante Leonor de Guzmán, por tanto, hermana entera del futuro Enrique II de Castilla. Contrajo dos matrimonios, el primero con Fernán Ruiz de Castro y el segundo con Felipe de Castro, descendiente por línea ilegítima del rey Jaime I de Aragón. Aparece en la documentación del Monasterio de Santa Clara en la villa de Tordesillas, firmando como Juana de Castro.

Biografía 
En agosto de 1376, Juana donó a su hija Leonor todos sus bienes que incluían Medina de Rioseco, Tordehumos, Paredes de Nava y otros lugares. Estos bienes luego pasaron al monasterio en Tordesillas donde profesó Leonor. Todos estos lugares fueron entregados posteriormente por el rey Enrique II a su hermano Fadrique y el monasterio recibió una indemnización. El 30 de septiembre de 1376, el papa Gregorio XI emitió una bula por la cual autorizaba a Juana a cohabitar con las monjas clarisas «bien dentro del monasterio, bien en las casas contiguas, con un torno para su servicio y unas ventanas con reja para coloquios».

Se desconoce la fecha de su muerte, pero tuvo que ocurrir después de 1376, y probablemente recibió sepultura en el monasterio donde vivió.

Matrimonios y descendencia 
Hubo planes para un matrimonio con Pedro IV de Aragón cuando este enviudó en 1348 y se insinuó que de no llegar a celebrarse, sería dada en matrimonio al hermano del rey aragonés, Fernando de Aragón y Castilla, marqués de Tortosa. Al no tener aún herederos varones, el monarca aragonés decidió que debido a la tierna edad de Juana, que tenía unos seis años, no era recomendable dicho matrimonio.

Juana casó en primeras nupcias en Toro, en 1354, con Fernán Ruiz de Castro «toda la lealtad de España». En esas fechas, su marido era señor de Lemos y Sarria y después de la disolución del matrimonio, conde de Trastámara. Aunque varios autores defienden que el matrimonio fue anulado por razones de consanguiniedad, también pudo haber sido porque su marido «se inclinó, ya en 1358, por el partido del rey Pedro I el Cruel de Castilla, lo que significaba la ruptura con la familia de su mujer»..

Contrajo segundo matrimonio el 8 de mayo de 1366 con Felipe de Castro, de estirpe real, tataranieto de Fernán Sánchez de Castro y descendiente por línea ilegítima de Jaime I de Aragón, hijo de Felipe Fernández y de Francisca Alemany, señora de Guimerá. El 12 de febrero de 1366 se habían firmado las capitulaciones matrimoniales en Tamarit de Llitera que estipulaban que el matrimonio se celebraría de acuerdo con los fueros de Aragón y que su hermano Enrique de Trastámara entregaría a su hermana unos 30.000 florines de oro y su prometido otros 15.000 florines como donación «propter nuptias». Ya el año siguiente, una vez que Enrique llegó al trono después de matar a su hermano Pedro I, donó a su hermana y a su cuñado Paredes de Nava, Medina de Rioseco y Tordehumos. Su esposo apoyó a su cuñado Enrique en la guerra contra su hermano el rey Pedro y murió antes de 1371 en Paredes de Nava asesinado por sus vasallos que se sublevaron debido a los impuestos que les exigía. 

De este matrimonio nació: 
 Leonor de Castro (m. después de 1383) Su madre le donó sus señoríos de Medina de Rioseco, Tordehumos, Paredes de Nava y otros lugares, que pasarían al monasterio después de tomar los hábitos, aunque el rey de Castilla, Enrique II, la desposeyó pagando una indemnización.  Aún vivía en 1383 cuando el rey Juan I de Castilla en su testamento le donó 10.000 doblas de oro en enmienda por las citadas villas.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 
 

Infantes de Castilla de la Casa de Borgoña (Castilla)
Nobles de España del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en España
Españolas del siglo XIV